Beechtree ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Beechtree (North Carolina), im Wake County
 Beechtree (Pennsylvania), im Jefferson County